Une quadriennale est une manifestation qui a lieu tous les quatre ans.

Exemples 
 Quadriennale de Prague, République tchèque
 Quadriennale de Rome, Italie
 Jeux Olympiques

Voir aussi 
 Biennale
 Triennale